Тули може да се односи на:

 Тули, насељено место у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Тули (Зимбабве), насељено место у Зимбабвеу
 Тули (култура)
 Тули (сафари подручје), Зимбабве